Massenot peut désigner :
 François Céleste Massenot (1828-après 1887), architecte français ;
 Véronique Massenot (1970-), auteure et romancière française.

Voir aussi